São Francisco Esporte Clube é um clube de futebol da cidade de Pará de Minas, Minas Gerais.

História 

O time do São Francisco, do bairro São Francisco já existia há mais de dez anos, no mínimo, mas faltavam o registro, o estatuto, a formalização. Enfim: oficializar a identidade desta agremiação.

E nos idos de 16 de Julho de 1971, em reunião em uma residência na Avenida Getúlio Vargas, 677 em Pará de Minas, membros da diretoria, jogadores e amigos do glorioso tricolor, se reuniram para dar ao time de futebol uma certidão de existência. Para isso, houve uma ata de fundação e criação do referido estatuto que iria reger a vida desta agremiação.

O clube tinha seu campo no chamado “Campo do Ginásio”, situado acima da Escola Estadual Fernando Otávio, mas o progresso, ou a ganância, ou a vontade dos invejosos, tiraram da população do bairro e da cidade esta obra de arte.

A determinação dos amantes deste clube, pessoas de fibra, fizeram-se ouvir, e o então Prefeito Municipal prometeu um novo campo de futebol. O grande responsável pela recuperação do patrimônio do clube foi o Sr. José Maria de Castro, incansável defensor, admirável administrador e empreendedor, memorável conciliador e divulgador deste clube, mas acima de tudo, um grande trabalhador, humilde, honesto, sincero, objetivo e ,às vezes, temperamental, e ao mesmo tempo, sentimental, um grande amigo, o melhor diretor de todos os tempos do glorioso tricolor.

Curiosidades 

A volta do São Francisco

Em 05 de janeiro de 2002,a  partida amistosa entre São Francisco e Praminas, marcou a volta do São Chiquinho ao cenário esportivo de Pará de Minas.
O placar foi 2 x 3 em favor do praminas. O primeiro gol do São Francisco foi marcado por Ricardo Américo Gricel(Cadú), Gleyson Ronan de Melo Moreira sofreu o primeiro gol, e Cláudio Lourenço de Almeida(Garrinchinha) levou o primeiro cartão amarelo.

Aventura Esportiva em 2005

Em 2005 o São Francisco disputou simultaneamente o Regional promovido pela Liga de Martinho Campos (3º colocado em 18 participantes), e o Campeonato Municipal (Campeão). Tinhamos 2 comissões técnicas (Daniel Souza no Regional) e Júlio Morais (Municipal), mais de 40 atletas inscritos. Chegou a coincidir data e horário de jogos. Foi uma boa experiência, mas, para o amador muito perigosa. Graças a Deus fomos bem sucedidos.

Goleiros com melhores medias

Rafael Oliveira Cecílio 297 Gols sofridos em 355 Jogos (0,83).
Ricardo Teixeira 24 gols sofridos em 20 jogos (1,20).
Eugênio Mansur 09 gols sofridos em 25 jogos (0,36).

Maior artilheiro em uma partida

Na tarde do dia 05/05/2018 o atacante Clever Aparecido da Silva Santos se tornou o jogador do São Francisco a marcar o maior número de gols em uma Única partida. O jogo foi válida pelo Copão 2018 e terminou com o placar de 12x0. Clevinho marcou 07 gols nesta tarde. Até está data o recorde era de Geraldo Guilherme de Morais com 06 gols.

Milésimo gol do São Chiquinho

A noite de 28/10/2014 ficou marcada na história do São Francisco. Jogando em Florestal, equipe chegou a marca do milésimo gol após o seu retorno ao cenário futebolístico em 2002. Coube ao meia atacante Héder Bernardo de Morais, ao assinalar o primeiro tento na vitória por 4x0 sobre o Fluminense, aos 10 minutos da primeira etapa.

Treinador com mais tempo no cargo

Desde o retorno do São Francisco a Competições oficiais em 2002 , Daniel Souza foi o treinador que mais vezes comandou a equipe. Entre 2002 a 2013 e de 2019 a 2021. Conquistou 9 dos 13 títulos oficiais do campeonato Municipal de Pará de Minas, além de ter conquistado uma Copa Manejo, um Classista Geral, um Classista do Centro Oeste , uma Supercopa Sesquicentenário de Pará de Minas e a Copa Alterosa em 2012.
Juntamente com o Atleta Craia, foi responsável pela volta do São Francisco a disputas em 2002 depois de 7 anos parado.

Fonte:Site do Clube

Títulos 

  Copa Master: 1986
  Torneio de 66 Anos do Paraense: 2002
  Copa Manejo: 2003
  Liga Desportiva de Pará de Minas: 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2021 
 Torneio Classista: 2006
 Torneio Classista do Centro-Oeste: 2009
  Taça Cidade de Florestal: 2008
  Supercopa Sesquicentenário de Pará de Minas: 2009
 Copa Alterosa: 2012
  Copão Pará de Minas: 2017

Referências 

Clubes de futebol fundados em 1971
Fundações em Minas Gerais em 1971
Fundações no Brasil em 1971
Clubes de futebol de Minas Gerais